Stephanie Pohl (beachvolleyballer) (1978), Duitse beachvolleybalspeelster
 Stephanie Gaumnitz (meisjesnaam Pohl) (1987), Duitse wielrenster